Біла, білка — звільнена від тіла шкіра тварини або вичищена від нутрощів туша тварини, приготовлені для подальшого господарського вжитку.

 Біла Анна Вікторівна (1975) — українська поетеса, критик, літературознавець, перекладач
 Біла Марія Антонівна (1932, Глібів) — українська майстриня художньої кераміки.
 Біла Наталія Михайлівна (1915, Саранськ — 1990, Львів) — український інженер-будівельник, доктор технічних наук (1968), професор (1969).
 Біла Олександра Сергіївна (1934, Берилівка — 1996, Будапешт) — український мовознавець, доктор філологічних наук (1986), професор (1987).
 Біла Орислава Федорівна (1961, Чернятин) — українська майстриня художньої обробки дерева.
 Біла Світлана Павлівна (1966, Кам'янець-Подільський) — українська майстриня художньої кераміки.

Населені пункти та їхні частини

 Біла — місто, Опольське воєводство, Прудницький повіт
 Біла — гміна в Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Біла — гміна в Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Біла — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біла — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біла — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біла — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Біла — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Біла — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Біла — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Біла — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Біла — село в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Біла — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Біла — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Біла — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Біла — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Біла — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Біла — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Біла — село в гміні Ґодзеше-Вельке Каліського повіту Великопольського воєводства
 Біла — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Біла — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Біла — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Біла — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Біла — частина села Пишково в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біла — частина села Влоцин-Весь у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Біла — частина села Недомиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Біла — частина села Міхальчова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Біла — частина села Шиманувек у гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Біла — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Біла — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Біла — лісова осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Біла — лісова осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Біла — річка у Башкортостані, ліва притока Ками
 Біла — річка на Камчатці, ліва притока річки Пенжини
 Біла — річка у Кіровській області, ліва притока Святиці
 Біла — річка у Краснодарському краї, ліва притока Кубані
 Біла — річка в Удмуртії та Кіровській області, права притока Вятки
 Біла — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Біла — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Біла — присілок, Підосиновський район, Кіровська область

Біла — річка в Луганській області, права притока річки Лугані
 Біла — річка в Луганській області, права притока Айдару
 Біла — річка в Луганській області, ліва притока Айдару
 Біла — річка у Львівській області, права притока Рати
 Біла — річка в Тернопільській області, права притока Серету
 Біла — річка у Сумській області, права притока Боромлі
 Біла — село, Вінницька область, Вінницький район
 Біла — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Біла — село, Тернопільська область, Тернопільський район
 Біла — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Біла — село, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Біла — село, Чернівецька область, Чернівецький район

 Біла — село, Вінницька область, Тульчинський район, приєднано до складу смт Томашпіль
 Біла — село, Львівська область, Жовківський район (з 2020 року — Львівський район), частину села приєднано до складу смт Магерів
 Біла — колишня назва села Лугове, Рівненська область, Сарненський район
 Біла — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Біла — село, район (округ) Фрідек-Містек, Моравсько-Сілезький край

Див. також 
 Біла Береза
 Біла Гора
 Біла Кам'янка
 Біла Криниця
 Біла Підляська
 Біла Річка
 Біла Скеля
 Біла Церква
 Бяла
 Б'єла

Примітки